Јован Ајдуковић може бити:

 Јован Ајдуковић, лингвист из Новог Сада.
 Јован Ајдуковић (политичар), политичар, председник Наше странке у Хрватској